Gavenda je české a slovenské příjmení. Přechýlenou variantou je Gavendová.

Příjmení Gavenda nosí více různých osobností:

mužská podoba:
 Marián Gavenda (* 1963), slovenský kněz, spisovatel a překadatel
 Martin Gavenda (* 1988), český plochodrážní jezdec
 Otto Gavenda (1919–2003), český novinář, fotograf a trenér
 Štěpán Gavenda (1920–1954), český účastník třetího odboje a agent chodec
 Zdeněk Gavenda (1920–1973), český a československý politik KSČ

ženská podoba:
 Anna Gavendová-Handzlová (* 1946), bývalá závodnice v orientačním běhu

Související články 
 Gavendova skála, vrch v pohoří Chřiby, v katastru obce Cetechovice 

Česká příjmení
Slovenská příjmení